Villar de la Encina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar de la Encina (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villar de la Encina (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar